Thea Krokan Murud (ur. 6 czerwca 1994) – norweska biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców w narciarstwie klasycznym w sprincie.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 14 lutego 2011 roku w czeskim Libercu podczas zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży europy. Zdobyła srebrny medal w biegu na 7,5 km stylem klasycznym ze startu indywidualnego. Oprócz tego wystartowała jeszcze w dwóch biegach, w których zajęła 22 i 8. miejsce.

Kolejnym startem w zawodach międzynarodowych był występ na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W tureckim Erzurum wystartowała w trzech konkurencjach, a najbardziej wartościowym wynikiem było szóste miejsce w biegu sztafetowym.

11 marca 2015 roku zadebiutowała w pucharze świata. W biegu sprinterskim rozgrywanym techniką klasyczną w norweskim Drammen zajęła 49. miejsce.

Na mistrzostwach świata młodzieżowców w narciarstwie klasycznym 2017 w amerykańskim Park City odniosła swój największy jak dotychczas sukces w karierze. W biegu sprinterskim stylem klasycznym zdobyła srebrny medal.

Pierwsze punkty w pucharze świata zdobyła 8 marca 2017 podczas sprintu rozgrywanego techniką klasyczną w Drammen.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1994
Norwescy biegacze narciarscy